Kensington kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Kensington (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), Randwick, 
 Kensington (del av en befolkad plats i Australien, Victoria),

Kanada 

 Kensington (ort i Kanada), Prince Edward Island,

Storbritannien

 Royal Borough of Kensington and Chelsea – en kommun (London borough) i London sedan 1965
 Metropolitan Borough of Kensington – en kommun 1900–1965
 Kensington, London – en stadsdel (district) i Royal Borough of Kensington and Chelsea
 South Kensington – en stadsdel (district) i Royal Borough of Kensington and Chelsea
 North Kensington – område i Royal Borough of Kensington and Chelsea

USA 

 Kensington, Kansas, ort, Smith County, 
 Kensington, Maryland, ort, Montgomery County, 
 Kensington, Connecticut, ort, Hartford County, 
 Kensington, Minnesota, Douglas County, 
 Kensington, New Hampshire, ort, Rockingham County, 
 Kensington, New York, Nassau County, 
 Kensington, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 
 Kensington, Brooklyn – område i Brooklyn (Kings County, New York, USA) sydväst om Prospect Park

Se även 
 Kensingtonstenen

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar